Piz Vadret – montagna delle Alpi dell'Albula
 Piz Vadret – montagna delle Alpi di Livigno